Второй розыгрыш Кубка СССР по хоккею с шайбой проводился, как и в прошлом сезоне, после окончания чемпионата. Согласно регламента в нём должны были сыграть 32 команды. Планировалось участие всех 12 команд чемпионата СССР, 4-х полуфиналистов кубка РСФСР, и финалистов кубков Москвы, Ленинграда, УССР, БССР, ЛитССР, ЛатССР, ЭССР и КФССР (все турниры текущего сезона).
В итоге в турнире приняли участие в полном составе только представители России (вместо свердловского «Динамо», выступавшего также в чемпионата страны, сыграли оба участника ещё не состоявшегося четвертьфинального матча – команды из Калинина и Горького), Москвы, Эстонии и Латвии. Свердловчане оказались единственными отказниками из участников чемпионата, из финалистов кубков от Ленинграда, УССР и КФССР сыграло только по одной команде, не приняли участие команды Белоруссии, обе литовские команды, несмотря на «победы» в первом раунде, в дальнейшем сами отказались от участия.

Список участников

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1952. Кубок СССР. Второй розыгрыш - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой